Migliano – frazione del comune di Camaiore
 Migliano – frazione del comune di Lauro
 Migliano – frazione del comune di Marsciano
 Adriano Amidei Migliano – attore e giornalista italiano